Hanna Persson kan syfta på

Hanna Persson (född 1991), fotbollsspelare och målvakt
Hanna Persson (fotbollsspelare född 1996), fotbollsspelare och mittfältare
Hanna-Mia Persson, stavhoppare
Hanna Persson (programledare)